Солтилло () — топоним США. В испаноговорящих странах этот топоним с таким же написанием на русский язык транслитерируется как Сальтильо.

  — городок в Индиане.
  — город в Миссисипи.
  — боро в Пенсильвании.
  — городок в Теннесси.